Бао Дай (в'єт. Bảo Đại) (22 жовтня 1913, Хюе — 30 липня 1997, Париж, Франція) — останній імператор В'єтнаму, 13-й імператор династії Нгуен.
 Дай Сяосян (кит. 戴 小祥, 15 грудня 1990) — китайський лучник, олімпійський медаліст.
 Дай-цзун (династія Тан) Дай-цзун (代宗, 9 січня 726 —23 травня 779) — 8-й імператор династії Тан у 762–779 роках.
 Дай Цзінь (戴進, 1388–1462) — китайський художник, основоположник мальовничій «школи Чже» .
 Дай Ніппон Бутокукай, також Дай-Ніппон Бутоку-кай, Дай Ніппон Бутоку кай, ДНБК (яп 大 日本 武 徳 会.?) — Товариство Військової Чесноти Великої Японії.